Клейнерт () — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Клейнерт, Гуго Вильгельм Пауль (1837—1920) — протестантский богослов школы «примирительного направления». 
 Клейнерт, Адольф Фридрих (1802—1834) — прусский протестантский богослов и педагог, профессор Императорского Дерптского университета.